Verenigde Staten:

 Jonesboro (Arkansas)
 Jonesboro (Georgia)
 Jonesboro (Illinois)
 Jonesboro (Indiana)
 Jonesboro (Louisiana)
 Jonesboro (Maine)
 Jonesburg
 Jonesborough

Verenigd Koninkrijk:

 Jonesborough een kleine stad in Noord-Ierland.